New World Order – gra komputerowa
 Nowy porządek świata (ang. New World Order) – termin
 Nowy porządek świata (tytuł oryg. New World Order) – film dokumentalny
 The New World Order – album amerykańskiej grupy hip-hopowej Poor Righteous Teachers
 New World Order (wrestling) – stajnia heelów, powstała w 1996 w organizacji World Championship Wrestling (WCW)